College Hill Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 College Hill Historic District (Alabama), NRHP-Nr. 83002970
 College Hill Historic District (Nebraska), NRHP-Nr. 83001101
 College Hill Historic District (North Carolina), NRHP-Nr. 93001191
 College Hill Historic District (Rhode Island), NRHP-Nr. 70000019
 College Hill Historic District (Tennessee), NRHP-Nr. 80003834
 College Hill Historic District (Washington), NRHP-Nr. 06000701
 College Hill Residential Historic District, in Easton, Pennsylvania, NRHP-Nr. 91000506
 College Hill West Historic District, in Corvallis, Oregon, NRHP-Nr. 02000827